Winston Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Winston Creek (Thunder Bay District), vattendrag i Ontario, 
 Winston Creek (Kenora District), vattendrag i Ontario,